Теодосій:
 Теодосій Печерський (1009 ? — 1074) — святий Православної церкви, преподобний, один із основоположників чернецтва на Русі.
 Теодосій Грек — ігумен Києво-Печерського монастиря (1142–1156).
 Теодосій Лазовський († 1588) — єпископ холмський і белзький (1552 — 65), згодом володимирський (1565 — 80) та берестейський.
 Теодосій Сергіїв (1890 — ?) — архієпископ УАПЦ.
 Теодосій Углицький (1630-ті роки — 1696) — Святий Православної Церкви, український церковний діяч періоду Руїни.